Heptacarus är ett släkte av kvalster. Heptacarus ingår i familjen Lohmanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Heptacarus